Sigfrid Emil Öberg, švedski hokejist, * 22. februar 1907, Stockholm, Švedska, † 2. april 1949, Stockholm.

Öberg je v svoji karieri igral le za klub Hammarby IF v švedski ligi. V sezoni 1933/34 je bil najboljši strelec švedske lige.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, enem Svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger) in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje, skupno pa je za reprezentanco odigral štiriindvajset tekem.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo
| 31
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 34/35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih